Lopik (gemeente), een gemeente in de provincie Utrecht
 Lopik (plaats), een plaats in de gelijknamige gemeente